Chingale de Tete – klub piłkarski z miasta Tete w Mozambiku, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej tegoż kraju - Moçambola.

Bibliografia

Tete (miasto)
Mozambickie kluby piłkarskie